Хаку может означать:

 Хаку (гора) или Хакусан — гора в Японии на границе префектур Гифу, Фукуи и Исикава.
  из Наруто.
 Хаку из аниме Унесённые призраками.
 Хаку (род. 1959) — тонганский рестлер.